Waltenham ist der Ortsname von

 Waltenham (Tyrlaching), Ortsteil der Gemeinde Tyrlaching, Landkreis Altötting, Bayern
 Waltenham (Wittibreut), Ortsteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern